Tre har flere betydninger:

 Tre (3) - tallet 3.
 Tension and trauma releasing exercises TRE - en behandlingsform i psykiatrien